Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Hartford du  au .

Kim Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1983
Sport à Hartford (Connecticut)
Tennis en septembre 1983
Tennis en octobre 1983